Ženská čtyřhra Lyon Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-německý pár Laura Ioana Paarová a Julia Wachaczyková, který nestačil ve čtvrtfinále na pozdější vítězky Kužmovou a Rusovou.

Vítězem se stal první nasazený slovensko-nizozemský pár Viktória Kužmová a Arantxa Rusová, který ve finále zdolal nensazené kanadsko-nizozemské duo Eugenie Bouchardová a Olga Danilovićová. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Bouchardová s Danilovićovou přitom po vyhrané první sadě vedly ve druhém dějství 4–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a vybojovaly první společnou trofej. Kužmová si připsala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Rusovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Viktória Kužmová /  Arantxa Rusová (vítězky)
  Makoto Ninomijová /  Renata Voráčová (semifinále)
  Kaitlyn Christianová /  Sabrina Santamariaová (1. kolo)
  Jekatěrina Alexandrovová /  Jana Sizikovová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2021
WTA Tour 2021